Christian Borgatello (né le  à Merano, dans la Province autonome de Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige) est un joueur de hockey sur glace Italien.

Carrière

Carrière en club 
En 1998, il commence sa carrière avec le SC Laces Val Venosta dans la Serie A2 et remporte la Serie A avec le HC Merano. Il ajoute à son palmarès la British National League 2005 avec les Dundee Stars, la Serie A en 2006 avec le HC Milano. Avec le HC Bolzano, il ajoute le titre national 2008, 2009 et la Coupe d'Italie 2009.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et a de nombreuses éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| SC Laces Val Venosta|| Serie A2|| 14|| 5|| 9|| 14|| 12|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Merano|| Serie A|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Merano || Alpenliga|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HC Merano|| Serie A|| 33|| 2|| 9|| 11|| 63|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Merano|| Serie A|| 40|| 5|| 5|| 10|| 46|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2001-2002|| HC Merano|| Serie A|| 41|| 3|| 7|| 10|| 46|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HC Merano|| Serie A|| 40|| 2|| 13|| 15|| 18|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| HC Merano|| Serie A|| 41|| 4|| 8|| 12|| 26|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| Dundee Stars|| BNL|| 34|| 10|| 24|| 34|| 40|| 13|| 1|| 7|| 8|| 20
|-
| 2005-2006|| HC Milano|| Serie A|| 41|| 2|| 6|| 8|| 28|| 12|| 2|| 5|| 7|| 8
|-
| 2006-2007|| HC Milano|| Serie A|| 32|| 5|| 10|| 15|| 42|| 9|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Bolzano|| Serie A|| 29|| 6|| 10|| 16|| 38|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Bolzano|| Serie A|| 41|| 2|| 29|| 31|| 16|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Bolzano|| Serie A|| 33|| 8|| 18|| 26|| 12|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HC Bolzano|| Serie A|| 38|| 3|| 23|| 26|| 20|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL|| 15|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Bolzano|| Serie A|| 29|| 5|| 8|| 13|| 12|| 12|| 1|| 11|| 12|| 12
|-
| 2012-2013|| HC Bolzano|| Serie A|| 44|| 6|| 23|| 29|| 24|| 6|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2013-2014|| HC Val Pusteria Wolves|| Serie A|| 42|| 3|| 23|| 26|| 22|| 16|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| 2014-2015|| AS Renon || Serie A|| 38 || 5|| 24||29 || 20||17 ||2 || 8|| 10|| 16
|-
| 2015-2016 || AS Renon || Serie A || 42 || 5 || 32 || 37 || 36 || 14 || 2 || 17 || 19 || 12
|-
| 2016-2017 || AS Renon || Alps HL || 40 || 5 || 31 || 36 || 16 || 12 || 2 || 9 || 11 || 8
|-
| 2016-2017 || AS Renon || Serie A || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || AS Renon || Alps HL || 39 || 2 || 25 || 27 || 30 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || AS Renon || Serie A || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || SSI Vipiteno Broncos || Alps HL || 37 || 1 || 21 || 22 || 20 ||2 || 0|| 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || SSI Vipiteno Broncos || Serie A || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Merano || Serie A2 || 30 || 8 || 26 || 34 || 14 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2020-2021 || HC Merano || Serie A2 || 13 || 4 || 15 || 19 || 2 || 9 || 1 || 3 || 4 || 2

Internationales

Notes et références 

Naissance à Mérano
Sportif italien du XXIe siècle
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en février 1982
Joueur du HC Bolzano
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur des Dundee Stars
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos